Peyriac ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Aude:

Peyriac-de-Mer
Peyriac-Minervois